Georges Stewart peut désigner :
 Georges Stuart (1618-1642), 9 seigneur d'Aubigny, commander et noble écossais.

George Stewart peut désigner :
  (1752-1813), président collège des chirurgiens irlandais ;
 George Stewart (1768-1834), 8 comte de Galloway, commander naval et homme politique britannique ;
  (1831-1868), militaire écossais décoré de la Croix de Victoria ;
  (1832-1920), propriétaire et homme politique néo-zélandais ;
  (1851-1928), agent des terres irlandais ;
  (1858-1914), juge américain de l'Idaho ;
  (1860-1930), docteur canado-écossais ;
  (1862-1894), joueur et entraîneur de football américain ;
  (1862-1937), architecte américain ;
 George Stewart Henry (1871-1958), homme d'affaires et politique canadien de l'Ontario ;
  (1872-1946), officier médaillé américain ;
  (1879-1940), évêque anglican de Chicago ;
  (1885-1955), homme d'affaires néo-zélandais ;
 John George Stewart (1890-1970), architecte et homme politique américain ;
 Leon Duray (né George Stewart) (1894-1956), coureur automonile américain ;
 George R. Stewart (1895-1980), toponymiste et écrivain américain ;
  (1908-1982), scientifique de l'alimentation américain.

Voir aussi